La temporada 2010 de la Superleague Fórmula fue la tercera temporada del campeonato, comenzó oficialmente el 3 de abril en el circuito de Silverstone y terminó el 24 de octubre en el Circuito de Navarra. El ganador de la temporada fue Davide Rigon al volante del RSC Anderlecht, el subcampeonato y el tercer lugar, fueron ocupados por los mismos clubes y pilotos que la temporada anterior

Presentación previa 

 Defensor del título:  Liverpool FC
 Constructor defensor:  Atech Grand Prix

Cambios en el Reglamento 
 Se añaden puntos a la Superfinal

Clubes Participantes

Calendario  

Está compuesto por 12 citas.

† La Ronda de Beijing no otorgó puntos para el campeonato

Sistema de Puntuación 

Puntos carrera 1 y 2

Puntos Super Final

Resultados

Referencias 

2010
Deportes de motor en 2010